Il doppio del Belgian Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Mercedes Paz e Tine Scheuer-Larsen erano le detentrici del titolo, ma solo la Paz ha partecipato in coppia con Manon Bollegraf.

La Bollegraf e la Paz hanno battuto in finale 6–1, 6–2 Carin Bakkum e Simone Schilder.

Teste di serie
 Manon Bollegraf /  Mercedes Paz (campionesse)
 Carin Bakkum /  Simone Schilder (finale)
 Nathalie Herreman /  Sandra Wasserman (semifinali)
 Neige Dias /  Silvia la Fratta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Belgian Open 1989